Појам Сејлем може да се односи на:
Сејлем (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
Сејлем (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Сејлем (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс
Сејлем (Њу Џерзи), град у САД у држави Њу Џерзи
Сејлем, град у САД у држави Орегон